Die drei folgenden von James Prescott Joule beschriebene Effekte der Physik werden als Joule-Effekt bezeichnet:

 Die Deformation magnetischer Stoffe im Magnetfeld, siehe Magnetostriktion
 Das erste Joulesche Gesetz über die Erwärmung durch elektrischen Strom in elektrischen Leitern, siehe Stromwärmegesetz
 Das zweite Joulesche Gesetz über die Konstanz der Temperatur bei Ausdehnung eines idealen Gases, siehe Gay-Lussac-Versuch